Ijulskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Ijulskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Julienhöhe und Fischer-Taktau im Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Ijulskoje (Udmurtien), Dorf in der Udmurtischen Republik